urxvt (rxvt-unicode) — эмулятор терминала VT100 для X Window System. Изначально был основан на rxvt. Главные отличия от rxvt: стабильность, интернационализация и поддержка Unicode. А также, поддержка прозрачности, расширений Perl и Xft шрифтов.

Позже появилась возможность запускать urxvt в режиме демона, чтобы сократить количество используемой памяти и время запуска.

После того, как произошло слияние с aterm, urxvt стал основным эмулятором терминала в менеджере окон AfterStep.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт проекта  
 urxvt в ArchWiki  

Свободные эмуляторы терминала
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на Си